CPQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Campinas International, Campinas (SP), Brasile